Equilibratore – parte di un aereo
equilibratore – sinonimo di Giubbotto ad Assetto Variabile, accessorio per le immersioni subacquee
Equilibratore – in chimica può indicare una sostanza in grado di produrre una soluzione tampone
Equilibratore – in meccanica può indicare un componente in grado di controbilanciare delle forze, ad esempio il contralbero

Galleggiante equilibratore (o stabilizzatore) – componente degli idrovolanti